Z8 (microprocessor) - microprocessor geproduceerd door Zilog
 Hr.Ms. Z 8 (1916) - Nederlandse torpedoboot
 Torpedobootjager Z8 - Duitse torpedobootjager
 BMW Z8 - automodel